Шибалић, српско презиме:

 Теодосије Шибалић (1963), епископ рашко-призренски
 Мијушко Шибалић (1915—1995), правник, учесник Народноослободилачке борбе и друштвено-политички радник СФР Југославије и СР Црне Горе.
 Нинослав Шибалић (1939—2004), сликар, карикатуриста, писац, сценариста и драматург.